Дукас Гайдадзис Дукас (), наречен капитан Зервас (), по името на Георгиос Зервас, е гръцки андартски капитан, основен командир на Гръцката въоръжена пропаганда в Македония в Зъхна и района на Кушница.

Биография 

Дукас е роден в заможно семейство в 1879 година в македонския град Сяр, тогава в Османската империя, днес в Гърция. Баща му Георгиос Дукас има предачница и голям магазин. Още млад в 1900 година се присъединява към Гръцката въоръжена пропаганда в Македония в родния си град и става агент на гръцкото консулство. След неуспешен опит за убийство на местния българин Стоян от Ореховец е принуден да избяга в Атина.

В Гърция Дукас получава военното образование и в 1904 година действа с андартската чета на Георгиос Цондос (капитан Вардас) в Западна Македония, а по-късно е заместник на Георгиос Катехакис (Рувас). След това се прехвърля в Ениджевардарско, където се стреми да премахне българските чети. В 1905 година прехвърля дейността си в Сярско и застава начело на чета от 20 души алистратчани. Извършва наказателна акция в Грачен (днес Агиохори, Гърция) на 12 януари 1907 година, където разбива седемчленната чета на войводата Тодор Паница, като убива четирима от българските четници.

По време на Балканската война действа с чета от 100 души в района на Кушница. Българският войвода Христо Чернопеев получава сведение, че „някой си войвода Дука със стотина души от една седмица се приготовлявал да влезе в Правище и Кавала, но не се решавал“, след което влиза в град Кавала и го освобождава. Дукас Дукас влиза със закъснение и в Правища, където вече квартирува четата на Панайот Байчев.

В 1936 година Дукас Дукас е избран за депутат от Сяр. Дукас умира в 1938 година в Париж. Името му носи улица в Сяр.

Галерия

Литература 
 Κοταμανίδης, Σ., Δούκας Γ. Δούκα (καπετάν Δούκας Ζέρβας), ΠΗ, τ. 19 (1993)
 Τέντζου Χ., Αγώνες για την απελευθέρωση της Μακεδονίας (αναμνήσεις), Θεσ/νικη (ανέκδοτη).
 Αρχείο Μακεδονικού Μουσείου, Σερραϊκά Χρονικά, τ. 4ος, Αθήναια 1963

Бележки 

Дейци на гръцката въоръжена пропаганда в Македония
Гръцки политици
Македонски гърци
Родени в Сяр